Тепловой шум (шум Джонсона — Найквиста, джонсоновский шум или найквистовский шум) — равновесный шум, обусловленный тепловым движением носителей заряда в проводнике, в результате чего на концах проводника возникает флуктуирующая разность потенциалов.

История 
В 1926 году Джон Б. Джонсон впервые экспериментально установил закономерности этого вида шума в Bell Labs. Затем он описал своё открытие Гарри Найквисту, который смог объяснить полученные результаты.

Возникновение 
Тепловой шум возникает в любом проводнике электрического тока, обладающем активным сопротивлением, и связан с хаотичным движением подвижных носителей заряда, в результате которого на концах проводника появляются флуктуации напряжения. Реактивные сопротивления — ёмкости и индуктивности — не могут быть источниками теплового шума.

В металлах из-за большой концентрации электронов проводимости и малой длины свободного пробега тепловая скорость электронов во много раз превосходит скорость направленного движения в электрическом поле (скорость дрейфа). Поэтому мощность теплового шума не зависит ни от приложенного напряжения, ни от тока, ни от частоты (а только от полосы частот, в которой происходит измерение шума).

Напряжение 
Средний квадрат напряжения теплового шума зависит только от активного сопротивления проводника  и абсолютной температуры проводника  и может быть рассчитан по формуле Найквиста:

 

где  — постоянная Больцмана,  — полоса частот, в которой проводятся измерения.

Спектральная плотность мощности 
Спектральная плотность электродвижущей силы шума (имеющая размерность В2·с):

 

где  — постоянная Больцмана,  — абсолютная температура проводника,  — активное сопротивление проводника,  — постоянная Планка,  — частота.

В области частот, для которой выполняется неравенство , спектральную плотность можно считать постоянной и не зависящей от частоты:

 

Поэтому тепловой шум можно рассматривать в широком диапазоне частот как белый шум вплоть до частоты порядка:

 

При комнатной температуре (300 К):

  Гц.

Примечания

Литература 
 
 

Шумы
Шум (электроника)